Lora este un prenume feminin, dar și un nume de familie de origine spaniolă.

Persoane cu prenumele Lora
Lora (cântăreață), pe numele real Laura Petrescu, o cântăreață română
Lora L. Corum (1880-1971), co-câștigător al cursei Indianapolis 500 din 1924
Lora Fairclough (n. 1970), golfer englez
Lora Logic, saxofonistă și cântăreață britanică
Lora Macfarlane sau Laura Macfarlane, muzician, cântăreață și compozitoare scoțiană
Lora Ottenad (n. 1964), bodybuilder american
Lora Iakovleva (n. 1932), Mare maestru internațional în șah din Rusia

Persoane cu numele de familie Lora
Alberto Lora Ramos (n. 1987), fotbalist spaniol
Alex Lora (n. 1952), muzician și compozitor mexican 

Enrique Lora Millán (n. 1945), fotbalist spaniol
Francisco Augusto Lora, fost vicepreședinte al Republicii Dominicane

Guillermo Lora (1922-2009)
Luis Eduardo Lora (n. 1986), fotbalist columbian
Mathias Loras (1792-1858)
Miguel "Happy" Lora (n. 1961), boxer columbian
Ñico Lora (1880-1971)
Saturnino și Mariano Lora, doi frați cubanezi, eroi de război
Yelitza Lora, actriță și prezentatoare TV & Radio dominicană

Locuri
Lora, Norvegia, un sat din comuna Lesja, Oppland
Lora, Chile, un orășel din Chile
Lora, un frazioni din comuna Campegine, Italia
Lora (Split), un cartier și bază navală din Split, Croația
Lora, Khyber Pakhtunkhwa, un sat din Pakistan
Lora de Estepa, o comună din provincia Sevilla, Spania
Lora del Río, o comună din provincia Sevilla, Spania

Animale
Lora sau Leptophis ahaetulla, un șarpe din America de Sud și Trinidad și Tobago
Grey Lora sau Leptophis stimsoni, un șarpe endemic din Trinidad și Tobago
Lora (gen), un gen de gastropode

Altele
Râul Lora, Pakistan
 LORA (misil)
LORA, acronim pentru Level of Repair Analysis
Falls of Lora, Loch Etive, Scotland
Loras College, din Dubuque, Iowa
 Lora, un film maghiar din 2007

Vezi și
Laura (dezambiguizare)

Prenume feminine
Nume de familie spaniole